Михелчич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Михелчич, Йоже — Народный герой Югославии.
 Михелчич, Максимилиян (1905-1958) — югославский футболист словенского происхождения.